CMV — абревіатура латинкою, що може означати наступне.

Військова техніка 
 Grizzly Combat Mobility Vehicle — броньована інженерна машина на основі американського танку M1 Abrams.

Лікування за допомогою пристроїв 
  — режим примусової штучної вентиляції легень.

Вірусні інфекції 
 Цитомегаловірус () — рід вірусів ряду  родини Герпесвіруси.
  — вид даного роду, що інфікує людей, відомий також, як герпесвірус людини 5 (ГВЛ-5; , HHV-5); входить до переліку збудників, які спричинюють Torch-інфекції.

Вірусні інфекції рослин 
  () — вірус родини Бромовіруси.
  () — вірус родини Каулімовіруси